

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 30, w tym 2 podstawowe
 Zakościele – część miasta Niepołomice
 Zakościele – część wsi Radzięcin w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol
 Zakościele – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica
 Zakościele – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Zakościele – część wsi Rzezawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa
 Zakościele – część wsi Staszkówka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Zakościele – część wsi Sieciechowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Zakościele – część wsi Janowiczki w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Zakościele – część wsi Trzemeśnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Zakościele – część wsi Bruśnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Zakościele – część wsi Barwałd Dolny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Zakościele – część wsi Michałówka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Zakościele – część wsi Cmolas w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas
 Zakościele – część wsi Kopki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Zakościele – część wsi Stubno w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Zakościele – część wsi Brzezówka w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Zakościele – część wsi Dołubowo w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Dziadkowice
 Zakościele – część wsi Granne w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo
 Zakościele – część wsi Kidów w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Zakościele – część wsi Chlina w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Zakościele – część wsi Łany Wielkie w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Zakościele – część wsi Bolmin w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Zakościele – część wsi Sędziejowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Zakościele – część wsi Cisów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Zakościele – część wsi Masłów Pierwszy w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Zakościele – część wsi Słupia Nadbrzeżna w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Zakościele – część wsi Kije w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Zakościele – część wsi Bogucice Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Zakościele – część wsi Krzyżanowice Dolne w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Zakościele – część wsi Bebelno-Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Miejscowość na Ukrainie 
 Zakościele – byłe miasto na Ukrainie, obecnie część Mościsk